Claës König kan avse:

Claës König (1885–1961), svensk adelsman, officer, ryttare och hovstallmästare, far till nedan
Claës König (1913–2012), svensk diplomat, son till ovan